Брезојевица је насеље у општини Плав у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 929 становника (према попису из 2003. било је 947 становника).

Овде се налази Манастир Брезојевица.

Демографија 
У насељу Брезојевица живи 667 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,8 година (34,5 код мушкараца и 37,0 код жена). У насељу има 277 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,42.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Плав
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори